Kapanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hannu Kapanen (né en 1951), joueur finlandais de hockey sur glace
Kasperi Kapanen (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), gardien finlandais au hockey sur glace
Niko Kapanen (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace
Sami Kapanen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois